Дезиде́рио да Сеттинья́но, настоящее имя Дезидерио де Бартоломео ди Франческо (; около 1430, Сеттиньяно, Тоскана — 16 января 1464, Флоренция) — итальянский скульптор, по прозванию «Железо» (Ferro), работавший в период кватроченто — раннего итальянского Возрождения, представитель Флорентийской школы.

Биография 

Дезидерио происходил из семьи резчиков по камню из Сеттиньяно в Тоскане (ныне восточный пригород Флоренции). Долгое время считался учеником Донателло, но более вероятно, что он прошёл обучение в большой флорентийской мастерской, которой руководили Бернардо и Антонио Росселино (хотя влияние Донателло на творчество да Сеттиньяно несомненно).

В 1453 году Дезидерио был принят в цех каменщиков и резчиков по дереву (Arte dei Maestri di Pietra e Legname) во Флоренции и вскоре после этого начал работать над головами херувимов для фриза, пересекающего фасад капеллы Пацци во втором монастыре базилики Санта-Кроче. В 1461 году он закончил одно из своих главных творений — дарохранительницу для базилики Сан-Лоренцо. В 1461 году создал киворий, предназначенный к установке в Капелле причастия церкви Сан-Лоренцо, посвящённой святым семьи Медичи, Косме и Дамиану (в левом трансепте церкви), со стоящей фигурой Младенца Иисуса.

К другим известным работам Дезидерио относятся бюст Мариетты Строцци, дочери Лоренцо, умершей в 1451 году, она была одной из самых красивых девушек в патрицианских кругах Флоренции (1462, Музей Боде, Берлин); рельеф с образом Мадонны и Младенца на углу Палаццо Панчатики (Palazzo Panciatichi); портретный бюст молодой девушки (музей Барджелло); деревянная статуя Марии Магдалины (1455) над её алтарем в церкви Санта-Тринита (законченная Бенедетто да Майано); и бюст в Палаццо Пубблико в Форли.

Дезидерио да Сеттиньяно скончался в 1464 году во Флоренции в возрасте 34 лет. Наиболее известным из его учеников был Франческо ди Симоне Ферруччи.

Характеристика творчества 
Наследие скульптора представлено в основном портретными бюстами, барельефами, скульптурами и рельефами надгробий. Для большинства его работ из мрамора характерна тщательная обработка поверхности, которая позволяла добиться удивительно тонких светотеневых градаций. Произведениям Дезидерио свойственны изящество линий, ясность композиции, поэтическая цельность образов. Также отмечается, что Дезидерио да Сеттиньяно в совершенстве владел разработанной Донателло техникой «скиаччато» (), то есть «уплощённого, сдавленного», или «живописного рельефа» (имеется ввиду тонкая проработка формы).

Среди скульптур, созданных Дезидерио да Сеттиньяно, особо выделяются портреты детей. Американский историк искусства Фредерик Хартт назвал скульптора «величайшим мастером детских портретов за всю историю».

По определению В. Г. Власова «изображения детей и молодых, мягко улыбающихся флорентинок — непосредственных, хрупких, с реминисценциями уходящего стиля готики», несмотря на то, что скульптор умер очень рано, «успели сформировать школу следующего поколения мастеров», которые создали «ещё более нежные портретные образы, подёрнутые дымкой грусти, с чувством, незнакомым античному искусству», и «более мягкого, идеального стиля», чем у художников школы Донателло. К этим последователям школы Дезидерио следует отнести Мино да Фьезоле и Бенедетто да Майано.

Галерея

Примечания

Библиография 
 Cardellini A., Desiderio da Settignano, Mil., 1962.
 Planiscig L. Desiderio da Settignano. Wien, 1942
 Anne Markham. Desiderio da Settignano and the Workshop of Bernardo Rosselino. The Art Bulletin Vol. 45, No. 1 (Mar., 1963), pp. 35-45

Ссылки 
 Скульптуры Дезидерио да Сеттиньяно

Скульпторы Италии XV века
Скульпторы итальянского Возрождения